En Suisse, le grade de lieutenant (en allemand Leutnant) est le premier grade des officiers. Il correspond en France au grade de sous-lieutenant et aux États-Unis à celui de second lieutenant. Son insigne est un galon fin doré (ou une bande fine horizontale noire sur la tenue de combat).

Les lieutenants ont en général la fonction de chef de section ( ou femmes), de quartier-maître s'occupant alors de toute l'organisation interne (compétences spécifiques dans les domaines de la comptabilité, le service de commissariat avec le service postal, l’administration, la comptabilité, la subsistance, les transports et les cantonnements) ou encore d'officier de compagnie dans le domaine du travail de l'état-major (aide du commandant de compagnie).

Ce grade se situe immédiatement au-dessus du grade d'adjudant-chef et au-dessous de celui de premier-lieutenant.

Notes et références 

Grade militaire en Suisse